Петропа́вловский собо́р () — православный кафедральный собор Сиднейско-Австралийской епархии Русской православной церкви заграницей.

Престольный праздник — святых апостолов Петра и Павла ()

История 
Первоначально богослужения для русского прихода в Сиднее совершались во временной церкви в здании YMCA на Оксфорд стрит, рядом с Гайд-Парком, где каждое воскресенье в переоборудованном спортивном зале священник совершал православные службы.

В апреле 1953 года в сиднейском районе Стратфилд на улице Вернон был построен храм с колокольней. В мае 1953 года на купол колокольни был поднят и водружен крест, а 27 декабря 1953 года архиепископ Феодор (Рафальский) освятил новое здание собора.

Позднее были построены здания приходского зала и церковной школы.

Примечания

Литература 
 Алянчиков Н. О делах сиднейского православного прихода // Путь эмигранта. — Сидней. — 1936. — № 8 (14). — С. 2-4
 Серышев И., священник. Храм в Сиднее // Путь эмигранта. — Сидней. — 1936. — № 8 (14). — С. 5
 Серышев И., священник. Брисбенцы жаждут епископа // Путь эмигранта. — Сидней. — 1936. — № 7 (13). — С. 13-14
 Коренева О. С. Русское Благотворительное Общество в Сиднее. — Мельбурн: Мельбурнский университет, 1988. — 24 С. (Серия Русские в Австралии. Вып. 11)
 Ширинская Е. Юбилейное празднество 1000-летия Крещения Руси в Сиднее // Православная Русь. – 1988. – № 13 (1370). – С. 13-14
 Суворов И. Н. Краткая история первого православного русского прихода в гор. Сиднее, Австралия // Австралиада. Русская летопись. — 1996. — № 8. — С. 10-14=
 Суворов И. Н. Новые страницы истории Свято-Владимирского храма в Сиднее // Австралиада. Русская летопись. — 1996. — № 9. — С. 16-18; № 10. — С. 19-22; № 11. — С. 10-13; № 12. — С. 15; № 13. — С. 3; № 14. — С. 11-17; № 16. — С. 22-23; № 17. — С. 16-18; № 18. — С. 8-11

Культовые сооружения, построенные в 1953 году
Сиднейская и Австралийско-Новозеландская епархия
Соборы Австралии
Церкви Сиднея
Православные храмы Австралии
Сидней
Появились в 1953 году в Австралии